Dormand ist der Name folgender Personen:

Jonathan Dormand, britischer Cellist
John Dormand, Baron Dormand of Easington (1919–2003), britischer Pädagoge und Politiker